Ми́лан Стоя́нович (;)
 Стоянович, Милан (1911—?) — югославский футболист, вратарь.
 Стоянович, Милан (род. 1988) — сербский футболист, полузащитник.